Tallgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tallgrund, Vörå, Österbotten, 
 Tallgrund, Korsholm, Österbotten, 
 Tallgrund, Kristinestad, Österbotten, 
 Tallgrund, Korpo, Åboland,

Se även
Tallgrundet
Tallgrunden
Tallgrynnan
Furugrundet

Robotskapade Finlandförgreningar